Canale 11 – rete televisiva della Lombardia
Canale 11 – rete televisiva dell'Emilia-Romagna